Бацање кладива у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 27. и 28. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранила је Анита Влодарчик из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовала је 30 атлетичарки из 20 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="3" | Анита Влодарчик 
| rowspan="3" | 
| 82,29
| Рио де Жанеиро, Бразил
| 15. август 2016.
|-
|  Светски рекорд
| 82,98
| Варшава, Пољска
| 28. август 2016.
|-
|  Рекорд светских првенстава
| 80,85
| Пекинг, Кина
| 27. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Дијана Прајс 
| 
| 78,24
| Де Мојн, САД
| 27. јул 2019.
|-
| Европски рекорд
| Анита Влодарчик 
| 
| 82,98
| Варшава, Пољска
| 28. август 2016.
|-
| Северноамерички рекорд
| Дијана Прајс 
| 
| 78,24
| Де Мојн, САД
| 27. јул 2019.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Џенифер Далгрен
| 
| 73,74
| Буенос Ајрес Аргентина
| 10 април 2010.
|-
| Афрички рекорд 
| Ејми Сене
| 
| 64,87
| Форбах, Француска
| 25. мај 2014.
|-
| Азијски рекорд
| Ванг Џенг
| 
| 77,68| Ченгду, Кина
| 27. март 2014.
|-
| Океанијски рекорд| Џулија Ратклиф
| 
| 71,39| Таунсвил, Аустралија
| 28. јун 2019.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године . Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 72,00 метра (КВ), коју су испуниле 9 такмичарке, а још 3 се пласирале према постигнутом резултату (кв').,,.

Почетак такмичења: група А у 16:40, група Б у 18:10 по локалноим времену.Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља''

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра у 19:25 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати у бацању кладива за жене на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном